Elim – luogo citato nell'Antico Testamento
 Elim – capoluogo del distretto elettorale di Elim (Namibia)
 Elim – città della Census Area di Nome, Alaska (Stati Uniti d'America)
 Elim – census-designated place della Contea di Cambria, Pennsylvania (Stati Uniti d'America)
Elim – cittadina della municipalità distrettuale di Overberg della provincia del Capo Occidentale in Sudafrica